Серге́й Зими́н:
 Зимин, Сергей Григорьевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Зимин, Сергей Евгеньевич (род. 1961) — хоккеист с мячом, чемпион мира.
 Зимин, Сергей Иванович (1875—1942) — русский театральный деятель.